Heflin kan syfta på:

 Howell Heflin, amerikansk politiker
 James Thomas Heflin, amerikansk politiker
 Van Heflin, amerikansk skådespelare
 Heflin, Alabama
 Heflin, Louisiana